Алию Ауду Абубакар (; ) — нигерийский футболист, защитник казахстанского клуба «Хан-Тенгри». Чемпион мира в возрастной категории до 17 лет.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2014 году в составе клуба «Ашдод». В 2015 году подписал контракт с клубом «Бизертен». В 2017 году играл за грузинский клуб «Дила».

В 2018 году стал игроком финского клуба «ПС Кеми», за который провёл 13 матчей. В 2019 году перешёл в украинский клуб «Олимпик» (Донецк).

Достижения 
 Нигерия (до 17)
 Чемпион мира среди юношей: 2013

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Бизертен»
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Кеми Сити»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Жетысу»